Христо Маринов може да се отнася за:

 Христо Маринов (географ) (1921-1998), български географ
 Христо Маринов (борец) (р. 1987), български борец
 Христо Маринов (оперен певец), български оперен певец